Un raz (ou ras), mot d'origine normande issu du vieux norrois rás, désigne en français un courant de marée en Normandie et en Bretagne. Il a la même origine que le mot anglais  signifiant « courant », « course » .

Il s'est figé en français dans le substantif « raz-de-marée » :
 raz-de-marée, onde provoquée par un mouvement rapide d'un grand volume d'eau, d'origine météorologique (onde de tempête) ou sismique (tsunami).

Toponymes 
Divers toponymes contiennent le mot « raz » :

Normandie 
 le raz de Bannes, un courant appelé également d'Urville, dans la commune de La Hague (commune déléguée d'Urville-Nacqueville) dans le département de la Manche ;
 le raz de Barfleur, un courant au large de la pointe de Barfleur dans le département de la Manche ;
 le raz Blanchard, un courant de marée situé entre le cap de la Hague (département de la Manche) et l'île anglo-normande d'Aurigny ;
 le raz de la Percée, un courant situé à la pointe de la Percée qui a donné son qualificatif à la commune d'Englesqueville-la-Percée dans le département du Calvados ;
 le Gros du Raz, nom du rocher sur lequel est bâti le phare de la Hague.

Bretagne 
 la pointe du Raz, un cap rocheux du département du Finistère ;
 le raz de Sein, le passage entre l'île de Sein et la pointe du Raz ;

Patronymes 

 Adela Raz (1986-), femme politique afghane.
 Joseph Raz (1939-2022), philosophe israélien.
 Lihie Raz (née en 2003), gymnaste israélienne.

Instrumentation et informatique 
 RAZ, raz, ràz ou r.à.z (chaque lettre étant prononcée séparément) sont différentes formes du sigle de remise à zéro. Cette remise à zéro peut être celle d'un instrument de mesure quelconque (par exemple, le totalisateur partiel kilométrique d'un véhicule) ou d'une valeur quelconque en informatique.

Notes

Références 

Homonymie de patronyme
Toponymie normande
Toponymie bretonne